Nusser ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nusser (* 1963), österreichischer Journalist
 Eugen Nusser (1902–1976), deutscher Ingenieur
 Franz Nusser (1902–1987), österreichischer Meteorologe
 Josef Mayr-Nusser (1910–1945), Südtiroler Leitfigur des Widerstands gegen die NS-Unrechtsherrschaft
 Jürgen Edelmann-Nusser (* 1964), deutscher Sportwissenschaftler
 Larissa Nusser (* 2000), niederländische Handballspielerin
 Peter Nusser (* 1936), deutscher Literaturwissenschaftler 
 Robert Nusser (* 1931), österreichischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:

 Nüsser
 Nusser & Baumgart, Kunstgalerie für zeitgenössische Kunst in München
 Nusser Island, Insel vor der Westküste des westantarktischen Grahamlands